GHS est un sigle qui peut désigner :
 Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (en français, Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques), un système international d'étiquetage des matières dangereuses ;
 groupe homogène de séjour, dans le domaine de la santé ;
 , un fabricant américain de cordes pour instruments de musique.

GHS est un code qui peut désigner :
 cedi, la devise du Ghana, selon le code ISO.

Code